Los Caprichos peut désigner :

Toponymes

Los Caprichos : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de José Felipe Márquez Cañizalez ;
 Los Caprichos : capitale de la paroisse civile de Los Caprichos de la municipalité de José Felipe Márquez Cañizalez.

Autres 
 Los caprichos : une série de 80 gravures du peintre espagnol Francisco de Goya.

Homonymie de toponyme
Caprichos